Alphonso S'entrega fue una banda de rock, ska y reggae surgidos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a principios de los años 1980 y disuelta en el año 1990. Formados en 1980 bajo el nombre de Calypso de luxe, la banda toma su nombre definitivo en 1985. Fueron los precursores del reggae y el ska en la Argentina.

Historia 

Esta agrupación surgió en el año 1980 de los pubs más underground de la ciudad de Buenos Aires,  con influencias de reggae y ska. Esta banda, se caracterizó por el constante cambio de alineación entre sus integrantes.  Hacia marzo de 1985, se les suma el reconocido bajista de Sui Generis, llamado Rinaldo Rafanelli; cuya experiencia le suma mayor profesionalidad al grupo. Esto, más el acercamiento de Charly García, quien en plena etapa de cazador de talentos de artistas under, culmina siendo el espaldarazo final para grabar su primer trabajo discográfico, que se concreta recién en el año 1987, con la producción de Carlos Villavicencio.

Se estabilizaron definitivamente en el año 1986, cuando debutaron discográficamente con su álbum debut Alphonso S'Entrega, aunque sin perder su bajo perfil. Precursores en su estilo, su primer material discográfico incluyó canciones como «Barrio Chino» y «El Manisero» que tuvieron mucha difusión en Argentina y otros países como México. Esta última rápidamente se impone como un hit en todas las radios.

En el año 1988 el grupo lanzó El paso, su segundo trabajo discográfico, con Gabriel Carambula como invitado y producción artística del bajista Rinaldo Rafanelli. Este álbum combina un poco más de rock and roll en sus temas, pero las ventas no los acompañan. Alphonso S'Entrega se disolvieron en el año 1990 y el cantante y guitarrista Sergio Nacif Cabrera junto a Rafanelli, forman en el año 1992, Los Romeos, el grupo sucesor.

El 7 de octubre de 2016 falleció el saxofonista de la banda, Marcelo Pelater, que también participó de Los Romeos junto a Sergio Nacif Cabrera.

Miembros originales 
 Sergio Nacif: Guitarra y  Voz
 Rinaldo Rafanelli:  Bajo
 Aníbal García:  Batería
 Daniel Morano: Guitarra y  Voz
 Marcelo Pelater: Saxofon

Discografía

Alphonso S'Entrega (1987)

El paso (1988)

Referencias

Enlaces externos 

 

Artistas de Interdisc
Grupos de reggae de la ciudad de Buenos Aires
Grupos de rock de Argentina
Grupos de reggae de Argentina
Grupos de ska de Argentina
Quintetos de música de Argentina
Grupos de música formados en 1980
Grupos de música de los años 1980